Дудек () — польская фамилия. Известные носители:

 Дудек, Грацина (род. 1960) — польская фигуристка-одиночница.
 Дудек, Ежи (род. 1973) — польский футболист.
 Дудек, Себастьян (род. 1980) — польский футболист.
 Дудек, Элисон (род. 1990) — американская шорт-трекистка.
 Дудек, Энн (род. 1975) — американская актриса.